UK Championship 2015 − czwarty duży turniej rankingowy sezonu snookerowego 2015/2016. Rozegrany został w Barbican Centre w Yorku (Anglia) w dniach 24 listopada−6 grudnia 2015 roku.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 150 000 
II miejsce: £ 70 000 
Półfinalista: £ 30 000 
Ćwierćfinalista: £ 20 000 
Runda 4: £ 12 000 
Runda 3: £ 9 000 
Runda 2: £ 4 000

Maksymalny break: £ 44 000 
Najwyższy break: £ 4 000

Pula nagród: £ 776 000

Przebieg turnieju 
Źródło:

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał 
Źródło:

Breaki stupunktowe turnieju 
Źródło:

 147, 145, 126, 120, 114, 113, 106, 106, 101  Neil Robertson
 143, 126, 100  Stuart Bingham
 142, 128, 127  Anthony McGill
 141  Gary Wilson
 140, 116  Thepchaiya Un-Nooh
 138, 132, 122, 110, 110, 106, 104, 104  Liang Wenbo
 138  Gerard Greene
 137, 128  Mark Davis
 136  David Morris
 135, 109, 101  Peter Ebdon
 135  Anthony Hamilton
 135  Liam Highfield
 134, 134, 129, 119, 103, 102  John Higgins
 133, 111, 111, 110  Jamie Jones
 133, 113, 106  Mark Selby
 133  Fergal O’Brien
 132, 119  Ken Doherty
 131, 127, 125, 108  Martin Gould
 131, 107  Xiao Guodong
 129, 121  Ben Woollaston
 127, 125, 118  Stephen Maguire
 126, 100  Chris Wakelin
 125, 111  Tom Ford
 124, 106, 102, 100  Shaun Murphy
 123, 113  Dechawat Poomjaeng

 123  Mark King
 123  Alex Taubman
 118  Jimmy Robertson
 117  Matthew Selt
 116  Tian Pengfei
 115, 107, 102, 102  Mark Allen
 114, 103  Li Hang
 112, 101  Judd Trump
 112  Sam Baird
 111  Jamie Burnett
 110  Mike Dunn
 108, 102  Michael Holt
 108  Stuart Carrington
 105  Barry Pinches
 105  Mark Williams
 104, 103, 102  Marco Fu
 104  Jimmy White
 102  Luca Brecel
 102  Allister Carter
 101  Graeme Dott
 101  Oliver Lines
 101  Joe Perry
 100  Dominic Dale
 100  David Grace

Linki zewnętrzne 
 UK Championship 2015 w serwisie snookerworld.pl

Bibliografia 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

Przypisy 

UK Championship
2015 w sporcie
2015 w Anglii
York